У́лица Малино́вского, У́лица Ма́ршала Малино́вского — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Малиновского — улица в Воронеже.
 Улица Малиновского — улица в Красноярске.
 Улица Маршала Малиновского — улица в Москве.
 Улица Маршала Малиновского — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Малиновского — улица в Омске.
 Улица Малиновского — улица в Ростове-на-Дону.

Украина 
 Улица Малиновского — улица в Виннице.
 Улица Маршала Малиновского — улица в Днепре.
 Улица Малиновского — улица в Запорожье.
 Улица Маршала Малиновского — улица в Киеве.
 Улица Маршала Малиновского — улица в Николаеве.
 Улица Маршала Малиновского — улица в Одессе.
 Улица Малиновского — улица в Полтаве.
 Улица Малиновского — улица в Чернигове.

Малиновского